Omnibus (lat. „allen“ bzw. „für alle“ oder „mit allen“, Dativ Plural von omnis) steht für:
 Omnibus, Fahrzeug zum Personentransport
 Omnibus (Film), französischer Kurzfilm von Sam Karmann
 Omnibus (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1952–1961)
 Omnibus, illustriertes Wochenblatt, erstmals 1862 in Hamburg erschienen
 Omnibus (Kalender), ein Arbeiterkalender, erschienen 1880 und 1881 in Leipzig
 Omnibus (Musik), ein musikalisches Satzmodell
 OMNIBUS (Studentenzeitung), um 1960 von Werner Steffens im Umfeld der Kant-Hochschule in Braunschweig herausgegeben
 omnibus, ehemaliger Kinderbuchverlag aus der Verlagsgruppe Random House, siehe cbj Kinderbücher Verlag
 Omnibus, Drink der 1970er Jahre bestehend aus Sodawasser, Himbeersirup und Kirschwasser
 Omnibus, Verbindungstechnik von Elektronikbaugruppen bei Minicomputer PDP-8/E
 Omnibus, im (angelsächsischen) Buchhandel eine Sammelausgabe mehrerer unabhängiger Werke

Omnibus steht im weiteren Sinn für:
 Omnibus für direkte Demokratie, Bürgerinitiative
 Omnibusumfrage, Befragungsart der Marktforschung
 Omnibus zakon, Gesetz zur Regelung des Autonomie-Status der Vojvodina, siehe Vojvodina#Autonome_Provinz_Vojvodina
 Omnibus-Richtlinie, EU-Verbraucherschutzrichtlinie

Siehe auch:
 Pferdeomnibus
 Schienenomnibus
 Oberleitungsomnibus
 Schienen-Straßen-Omnibus
 Elektrischer Straßenbahn-Omnibus
 Omnibusverfahren
 Omnibusgesetz
 mit Omnibus beginnende lateinische Phrasen